Gammelstaden kan avse:
Gammelstaden, Helsingfors – en stadsdel i Helsingfors stad
Gammelstaden, Luleå kommun – en tätort strax väster om Luleå i Luleå kommun
Gamlestaden, Göteborg – en stadsdel och primärområde i Göteborg

Se även 
 Gamlestaden – namn på flera orter och organisationer i Sverige